Tè rosso – tipo di tè conosciuto anche come tè nero
 Tè rosso africano – espressione che impropriamente indica l’infusione preparata con le foglie di Aspalathus linearis, nota anche come rooibos